La verità sul caso Savolta (La verdad sobre el caso Savolta) – romanzo di Eduardo Mendoza del 1975
Nell'occhio della volpe (La verdad sobre el caso Savolta) – film del 1979 diretto da Antonio Drove